

Classifica

Incontri

Classifica marcatori
3 reti
 Ivo Knoflíček

2 reti

 Jan Mølby
 Ari Hjelm
 Ian Rush

1 rete

 Michal Bílek
 Ivan Hašek
 Petr Janečka
 Karel Kula
 Jens Jørn Bertelsen
 Preben Elkjær
 Ismo Lius
 Petri Tiainen
 Glyn Hodges
 Mark Hughes
 Andy Jones
 David Phillips
 Neil Slatter

Collegamenti esterni
1988 UEFA European Championship Standings - Preliminary Round - Group 6 su uefa.com

 Q